Jairo Asencio (né en 1984), lanceur de baseball dominicain ;
Nicolás Asencio (né en 1975), footballeur équatorien ;
Vicente Asencio (1908-1979), compositeur espagnol.

Voir aussi